Eselsklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Eselsklinge (Alb), linkes Bachtal zur Nordschwarzwälder Alb bei der Kochmühle von Ettlingen im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Eselsklinge (Beltersroter Bach), rechtes Bachtal zum Beltersroter Bach zwischen Beltersrot, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis und Kupfer, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, beide Baden-Württemberg
 Eselsklinge (Eichelbach), oberes Tal des Eichelbach (Fichtenberger Rot) bei Honkling, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot
 Eselsklinge (Erf), rechte Bachschlucht zur Erf oder Erfa zwischen dem Einzelhaus Breitenau, Gemeinde Hardheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg und der Landesgrenze zu Bayern
 Eselsklinge (Fichtenberger Rot), linkes Bachtal zur Fichtenberger Rot zwischen Wielandsweiler, Stadt Schwäbisch Hall und der Oberen Kornberger Sägmühle, Gemeinde Oberrot, beide Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot.
 Eselsklinge (Jagst), vielleicht auch Ösenklinge, rechtes Nebenbachtal zur Jagst vor Dörzbach, Hohenlohekreis; siehe Liste der Zuflüsse der Jagst
 Eselsklinge (Luckenbach), Kerbtal des unteren Luckenbachs und seines rechten Zulaufs darin bei Tullau,  Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eselsklinge (Steinach), linkes Bachtal zur Steinach (zum Buchenbach) nach Hößlinswart, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Eselsklinge, oberes Tal auf Stadtgebiet von Göppingen des Tälesbachs, linker Zufluss und Haupt-Oberlauf des Ziegelsbachs (zur Krumm) nahe dem Täleshof, Stadt Eislingen/Fils, beide Orte im Landkreis Göppingen

Siehe auch:
 Eselsbach
 Eselsgraben